Ультрабук () — тонкий и лёгкий ноутбук, обладающий меньшими габаритами и весом по сравнению с обычным, имеет более простую (зачастую одноплатную) конструкцию. При этом торговая марка «Ultrabook» принадлежит компании «Intel», которая определяет спецификации устройств, использующих этот бренд. Термин стал распространяться в 2011 году после того, как корпорация «Intel» представила спецификации данного класса и концепт устройства, разработанный совместно с «Apple» на основе выпущенного в 2008 году субноутбука «MacBook Air»:

В дальнейшем ультрабук будет представлять собой симбиоз планшета и ультрапортативного ноутбука.

История 
Первоначально, концепция мобильного компьютера, более компактного и лёгкого, чем обычный ноутбук, появилась в 1996 году, когда корпорация Toshiba выпустила семейство ноутбуков .

Компьютер этого класса получил наименование субноутбук.

С тех пор, в течение 15 лет, субноутбук постоянно развивался в направлении снижения габаритов и цены, а также увеличения вычислительной мощности и длительности автономной работы от встроенной аккумуляторной батареи; в то же время экспериментальные сверхтонкие ноутбуки, из-за исключительно высокого числа компромиссов при проектировании, долгое время не могли дойти до покупателя — ярким примером стал сверхпремиальный прототип  1998 года.

Прорыв произошёл в 2006—2008 годах в момент массового перехода подсветки матриц ноутбуков от CCFL-технологии к более компактной, холодной и менее энергоёмкой LED-подсветке — что, вместе со снизившимся потреблением типичной связки встроенного видеоядра и первых процессоров Core i-серии, позволило достичь ранее невероятных показателей длительности работы для полноразмерных ноутбуков классических конструкций, подготовив тем самым платформу для конструктивно более простых ультрабуков с набором функций, достаточным для современной офисной работы.

15 января 2008 года Стив Джобс провёл презентацию нового сверхлёгкого субноутбука Apple MacBook Air, выполненного в тонком алюминиевом корпусе, и на тот момент не имевшего прямых аналогов; также новый ноутбук был ориентирован сугубо на использование в связке с набиравшими популярность Wi-Fi сетями. После начала продаж выяснилось, что данный формфактор имеет повышенный спрос у потребителей, и вскоре начали появляться аналоги от других производителей ноутбуков: Dell Adamo, Lenovo ThinkPad X300, Samsung 900X3A, Sony Vaio Y.

В мае 2011 года корпорация Intel презентовала новый класс мобильного ПК — ультрабук, который является дальнейшим развитием классического субноутбука и во многом использует идеи, реализованные в сверхтонком ноутбуке от Apple, MacBook Air.

Начиная с 2008 года, дешёвый нетбук и более респектабельный ультрабук по сути заместили и вытеснили с рынка своего более функционального прародителя — субноутбук (который остался в виде редких узкоспециализированных профессиональных моделей, пример — Thinkpad X270, Panasonic Let’s Note, Fujitsu LIFEBOOK U727, Dell Latitude 5290), а к 2016 году и дешёвые нетбуки были практически полностью вытеснены планшетами.

Описание 
В отличие от дешёвого нетбука, появившегося на рынке в 2008 году, ультрабук — более солидный и дорогой мобильный компьютер, имеющий увеличенную процессорную вычислительную мощность и длительность автономной работы от встроенной аккумуляторной батареи.

Ультрабук тоньше, легче, но менее производителен при длительном использовании при высокой нагрузке, чем обычный ноутбук той же ценовой категории, в то же время он несколько больше диагональю и более производителен, чем дешёвый и сопоставимый по весу нетбук.

Он оснащается жидкокристаллическим дисплеем с WLED-подсветкой от 11" до 17", компактен (толщиной до 20 мм) и лёгок. Кроме исключительных случаев, ультрабук несёт в себе минимальный набор портов, не имеет дискретного (установленного отдельно от процессора) видеоядра, у подавляющего большинства ультрабуков предельно затруднена возможность замены компонентов (вплоть до полной неремонтопригодности), что должно компенсироваться более длительной гарантией производителя и приучению пользователя к использованию облачных backup-хранилищ. В большом числе случаев жизненный цикл ультрабука ограничен временем службы ячеек встроенных аккумуляторов, что удобно для крупных фирм, производящих уничтожение техники при её списании.

С 2012 года, согласно планам корпорации Intel, благодаря удешевлению сенсорного экрана и выпуску ОС Microsoft Windows 8, производители начали выпускать часть моделей ультрабуков с встроенным ёмкостным сенсорным экраном, более отзывчивым к пальцевому вводу, чем привычный для бизнес-моделей резистивный экран, рассчитанный на перьевой ввод.

Аппаратная платформа 
В 2011 году ультрабук строился на мобильной платформе компании Intel, в основе которой лежит процессор на микроархитектуре Sandy Bridge; особенность применённых для ультрабуков платформ в высокой пиковой производительности (Turbo Boost) при зачастую посредственных характеристиках при длительной работе.

В 2012 году ультрабук второго поколения строился на новой мобильной платформе Intel, в основе которой лежал процессор на энергоэффективной микроархитектуре Ivy Bridge.

В 2013 году ультрабук третьего поколения создавался на мобильной платформе Intel, в основе которой лежал процессор на ядре Haswell с абсолютно новой микроархитектурой. По словам производителя, процессор нового поколения потреблял на 30 % энергии меньше при использовании и в 20 раз меньше в режиме ожидания по сравнению с процессором Sandy Bridge, поэтому типичным ультрабуком нового поколения можно было пользоваться сутки без подзарядки.

В 2014 году ультрабуки четвёртого поколения строились на процессоре Broadwell двуядерных серий:
 U (1,6-3,1 GHz, Turbo Boost до 3,5 GHz, TDP 10-15 W), и
 m (0,8-1,1 GHz, Turbo Boost до 2,6 GHz, TDP 3-7 W), также известной как Y-серия (не путать с завершённой серией M для полноразмерных ноутбуков с TDP до 35 W).
Согласно стратегии Intel тик-так, процессоры являлись улучшенной версией процессоров Haswell, перенесённой на новый техпроцесс.

В 2018 году на платформе Coffee Lake появилась возможность выпускать ультрабуки с четырьмя физическими ядрами (вместо двух ядер с гипертредингом в классических процессорах Intel U серии). Сверхнизковольтные процессоры Intel m(Y)-серии продолжают оставаться двухъядерными.

Программная платформа 
До октября 2012 года ультрабуки с ОС от Microsoft поставлялись в комплекте с Microsoft Windows 7, сегодня, как правило, с Microsoft Windows 8 или Windows 10. Есть модели, идущие с поставкой Chrome OS (Хромбук), либо с предустановленными дистрибутивами Linux.

Близкие к ультрабукам компьютеры серий MacBook Air и Macbook компании Apple поставляется под управлением Apple macOS.

Распространённость 

В 2011 году доля сверхпортативного ноутбука на общем рынке мобильных компьютеров занимает лишь 5 %, однако, «по прогнозу Intel, к 2013 году она достигнет 40 %». Для этого в корпорации создано новое подразделение Intel Ultrabook, и кроме того, Intel планирует поощрять новшества производителя ультрабука, установив специальный фонд объёмом 300 млн долларов. Эти вложения в основном предназначаются разрабатывающим сенсорные технологии и связанные с ними аппаратные и программные решения.

Примеры ультрабуков 
 Samsung 530U3B-A04; Samsung 530U4E
 Серия  и некоторые модели (при наличии SSD) серии Vivobook компании Asus
 Dell XPS 13
 Lenovo Thinkpad Carbon
 Huawei Matebook
 LG Gram

См. также 
 Мобильный компьютер
 Ноутбук
 Нетбук
 Смартбук
 Мобильное интернет-устройство (MID)

Примечания

Ссылки 
 Intel презентует новый класс мобильных ПК — ультрабуки. // Cybersecurity.ru — 31.05.2011.

Субноутбуки